Рейс 66 может иметь следующие значения:
 Рейс 066 Eastern Air Lines
 Рейс 066 Flying Tiger Line
 Рейс 066 Air France